Die Saison 2014/15 war die vierte Spielzeit der österreichischen Damenbundesliga im Schach.

Die 14 teilnehmenden Mannschaften trugen ein neunrundiges Turnier im Schweizer System aus. Meister wurde der SK Dornbirn, der den Titelverteidiger ASVÖ Wulkaprodersdorf auf den zweiten Platz verwies.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2014/15 (Frauen).

Endtabelle 

Entscheidungen:

Spieltermine und -orte

Kreuztabelle 

Anmerkung: Der JSV Mühlviertel verlor in der siebten Runde kampflos gegen Schach ohne Grenzen und wurde danach aus dem Wettbewerb genommen. In den beiden letzten Runden erhielten die erste Mannschaft der SG Steyr sowie der SV Extraherb WS je ein Freilos, ihnen wurden dafür je zwei Mannschafts- und Brettpunkte gutgeschrieben.

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse auf Chess-Results.com
 Wettkampftermine beim Österreichischen Schachbund (PDF; 61,41 kB)

Schach (Österreich)
Schachveranstaltung 2014
Schachveranstaltung 2015